A 2000–2001-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Crvena zvezda csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Crvena zvezda a 2000-2001-es szezon bajnoka.
 A Budućnost Podgorica, a Napredak Kruševac, a Radnički Niš és a Milicionar kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok